De Liefde kan betrekking hebben op: 
 De Liefde (Amsterdam), bijnaam van de rooms-katholieke kerk van HH. Nicolaas en Barbara in Amsterdam Oud-West
 De Liefde (galjoen), een Nederlandse schip dat in 1600 als eerste Japan bereikte
 De Liefde (Streefkerk), een windmolen in Streefkerk
 De Liefde (Uithuizen), een windmolen in Uithuizen
 De Liefde (Sakura), een in 1994 door een Nederlandse molenmaker in het Japanse Sakura gebouwde windmolen
 De Liefde (apotheek), een apotheek/rijksmonument uit 1904 in jugendstil in de Nederlandse stad Utrecht
 De Liefde (bolwerk Sloten), een molen op het bolwerk Sloten in Amsterdam
 De Liefde (stadsrietlanden), een molen in het oosten van Amsterdam
 De Liefde (Rotterdam), een gesloopte windmolen aan het voormalige Toepad in de Rotterdamse wijk Kralingen.

Zie ook
Bart de Liefde, VVD-politicus 
Carla Benschop-de Liefde, een Nederlandse basketbalster en lerares lichamelijke opvoeding
Cornelis de Liefde, 17e-eeuws Nederlands marineofficier 
Jan de Liefde, 19e-eeuws Nederlands predikant, evangelist en schrijver 
Johan de Liefde (uitgever), een Nederlandse ondernemer en uitgever, stichter van het Utrechts Nieuwsblad
Johan de Liefde (viceadmiraal), 17e-eeuws viceadmiraal van Holland en West-Friesland